Struthof bezeichnet:

 Struthof (Betzdorf), Ortsteil der Stadt Betzdorf, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz, 
 Struthof (Hohenroth), Ortsteil der Gemeinde Hohenroth, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 ein Konzentrationslager im Elsass, siehe KZ Natzweiler-Struthof

Siehe auch
 Struthoff